Faridkot (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Faridkot (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Faridkot